Ronald Mayorga Sánchez (Yumbo, Valle del Cauca, 26 de junio de 1984) es un periodista colombiano, egresado de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. Es el actual Secretario de Cultura de Cali.

Carrera 
Ronald es egresado del Colegio Cooperativo Técnico Industrial José Antonio Galán, de donde se graduó obteniendo uno de los puntajes más altos en las pruebas ICFES, siendo reconocido por varias instituciones como uno de los mejores estudiantes del departamento. 

Desde muy joven tuvo muy claro que quería estudiar periodismo y que estaba respaldado por un enorme talento en ese campo. En el año 2006 se graduó con honores de la Universidad del Valle, obteniendo el puntaje más alto de toda la Facultad de Artes Integradas de su generación.

En el 2004 fue periodista en Noticias Caracol, el noticiero de Caracol Televisión. Luego, trabajó como jefe de prensa de la Alcaldía de Yumbo, y en el 2007 se incorporó como periodista de la Casa Editorial El Tiempo, donde trabajó por tres años. A finales de 2011 Caracol Televisión decide llamarlo de nuevo para hacer parte de la nómina de presentadores del programa La Red, el formato de entretenimiento de mayor audiencia de los fines de semana en Colombia. Sumado a eso fue, durante todo el 2014, parte de la cadena radial Blu Radio, junto a Jorge Alfredo Vargas, en el programa Voz Populi.

Se graduó como especialista en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Universidad Javeriana de Bogotá. Además, adelantó estudios de Maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos también en la Universidad Javeriana de Bogotá y es uno de los líderes de la Fundación El Valle de Nuestros Sueños, organización que promueve el activismo ciudadano y la educación de calidad como herramienta fundamental para combatir la pobreza extrema en Yumbo, Cali y otros municipios del Valle del Cauca. 

Con El Valle de Nuestros Sueños, en 2011 Ronald y un grupo de cuatro amigos (hoy son 20 personas las que conforman el equipo de la fundación), decidieron dedicar parte de su tiempo libre a hacer pequeños eventos para niños de las zonas de ladera del municipio de Yumbo. Jornadas de construcción comunitaria de casas, agendas de ‘vamos a cine’, han sido algunos de los logros de El Valle de Nuestros Sueños.

Así mismo, se propuso la meta de reunir mil pares de zapatos para niños y niñas de escasos recursos y de la mano del sector industrial. La Zapatón, como han denominado la jornada, se llevó a cabo el sábado 7 de marzo, desde las 4:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche en el Parque Belalcázar, de Yumbo. Hasta allí llegaron quienes querían aportar desde un par de zapatos en adelante.

En diciembre de 2016 anuncia su retiro del programa La Red, para reencontrarse con el sector público, asumiendo como Gerente de la Casa del Valle del Cauca en Bogotá, la oficina que representa a la Gobernación del Valle en la capital del país. Desde ese espacio, lideró estrategias visibles y sonaras para posicionar a la región en el ámbito nacional. Ídolos de Oro, El Festival Petronio Álvarez, encuentros del sector empresarial vallecaucano y el proyecto Pacìfico Pal Mundo, que permitió llevar los sonidos del pacífico colombiano a las plataformas digitales, fueron algunos de sus pasos más destacados. 

En el 2017, crea su propia empresa de comunicaciones, SONHAR Comunicaciones, desde la que se dedica a asesorar entidades públicas y privadas. 

Durante la crisis generada por la pandemia de COVID-19 en el 2020, Ronald Mayorga organizó junto a varios líderes de Cali el Colectivo cultural De Puertas Pa Dentro, una iniciativa para proponer actividades de circulación y fomento del sector cultural del Pacífico colombiano. Uno de sus resultados más visibles fue la estrategia Bambazú, un proyecto que promovió la circulación de las portadoras de tradición (encargadas de producir las bebidas tradicionales del Pacífico), y de las músicas tradicionales de esta región del país. La idea concluyó con una transmisión virtual de un concierto protagonizado por la Pacifican Power, la agrupación que reúne a los mejores músicos del Pacífico colombiano.

Filmografía

Premios y nominaciones

Premios TV y Novelas

Referencias

Enlaces externos 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nacidos en Yumbo
Alumnado de la Universidad del Valle
Periodistas de Colombia
Presentadores de televisión de Colombia
Comunicadores de Colombia